Fascien auch Faszien steht für:

 Faszie, Weichteilkomponenten des Bindegewebes
 ein Baustil-Element: horizontale Mauerstreifen z. B. am Architrav